Lewi ist der Familienname folgender Personen. Zur Bedeutung und Herkunft des Namens siehe Levy.

 Jerzy Lewi (1949–1972), polnischer Schachspieler
 Mark Lasarewitsch Lewi (1898–1973), russischer Schriftsteller, siehe M. Agejew
 Mosche Lewi (1936–2008), israelischer Generalstabschef

Siehe auch:
 Lewy
 Levi
 Levie
 Levy
 Levis
 Lewis
 Levey 

Familienname